

Sigle 
 Renewable Fuel Standard – norma che regola e obbliga l'utilizzo di biocarburanti in USA
 Real Flight Simulator – videogioco per smartphone

Codici 
 RFS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Rosita (Nicaragua)

Statistica sanitaria – Oncologia 

 RFS – (Recurrence-Free Survival) – Sopravvivenza libera da recidiva

Sport 
  - Squadra di calcio lettone